Тустановский — фамилия.

Известные носители 
 Тустановский, Лаврентий Иванович (около 1570 — после 1633) — западнорусский языковед, писатель, переводчик, педагог, богослов и церковный деятель.
 Тустановский, Стефан Иванович (1550—1634) — западнорусский православный писатель-полемист, церковный проповедник конца XVI — начала XVII веков, дидаскал 
 Тустановский, Ромуальд Григорьевич (около 1830 — после 1886) — русский архитектор, работавший главным образом в Киеве.